Љано Колорадо има више значења:

 Љано Колорадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Љано Колорадо (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Колорадо (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику